Meizu 15 Lite (в Китаї відомий як Meizu M15) — смартфон, розроблений Meizu, що є спрощеною версією Meizu 15. Був представлений 22 квітня 2018 року.

Дизайн 
Екран виконаний зі скла. Корпус смартфона виконаний з алюмінію.

Дизайн смартфона подібний до Meizu 15, окрім одного модуля основної камери та повністю металевого корпусу.

Знизу знаходяться роз'єм USB-C, динамік, мікрофон та 3.5 мм аудіороз'єм. Зверху розташований другий мікрофон. З лівого боку розміщені кнопки регулювання гучності. З правого боку розташовані кнопка блокування смартфона та гібридний слот під 2 SIM-картки або 1 SIM-картку пам'яті формату microSD до 512 ГБ.

В Україні Meizu 15 Lite продавався в 3 кольорах: чорному, золотому та червоному.

Технічні характеристики

Платформа 
Смартфон отримав процесор Qualcomm Snapdragon 626 та графічний процесор Adreno 506.

Батарея 
Батарея отримала об'єм 3000 мА·год та швидкої зарядки на 18 Вт.

Камера 
Смартфон отримав основну камеру 12 Мп, f/1.9 з фазовим автофокусом Dual Pixel та здатністю запису відео в роздільній здатності 1080p@30fps. Фронтальна камера отримала роздільність 20 Мп (ширококутний), світлосилу f/2.0 та здатність запису відео у роздільній здатності 1080p@30fps.

Екран 
Екран LTPS IPS LCD, 5.46'', 1920 × 1080 (FullHD) зі співвідношенням сторін 16:9 та щільністю пікселів 403 ppi.

Пам'ять 
Смартфон продавався в комплектації 4/64 ГБ.

Програмне забезпечення 
Смартфон був випущений на FlymeOS 7, що базувалася на Android 7.1.2 Nougat. Був оновлений до FlymeOS 8.

Примітки

Посилання 
 
 

15 Lite
Пристрої на базі Android
Мобільні телефони, представлені в 2018 році
Смартфони, зняті з виробництва